Plainfield (Connecticut)
Plainfield (Illinois)
Plainfield (Indiana)
Plainfield (Iowa)
Plainfield (Nova Jérsei)
Plainfield (Ohio)
Plainfield (Pensilvânia)
Plainfield (Wisconsin)
Ou ainda:
North Plainfield
South Plainfield
Plainfield Cemetery

Desambiguações de topônimos